Aero A-14, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Een verkeersweg:
A14 (België)
A14 (Duitsland), zie Bundesautobahn 14
A14 (Frankrijk)
A14 (Griekenland)
A14 (Groot-Brittannië)
A14 (Italië)
A14 (Letland)
A14 (Litouwen)
A14 (Oostenrijk), zie Rheintal/Walgau Autobahn
A14 (Portugal)
A-14 (Spanje)
A14 (Zwitserland)